Louis Hackspill fait référence à :

 Louis Hackspill (1871-1945), homme politique français ;
 Louis Hackspill (1880-1963), académicien français.